Rancatesi – abitanti di Rancate (Mendrisio)
Rancatesi – abitanti di Rancate (Triuggio)